Cocullo – comune italiano della provincia dell'Aquila in Abruzzo
 Parco eolico di Cocullo – impianto di energia eolica nel territorio di Cocullo
 Stazione di Cocullo – stazione ferroviaria del comune di Cocullo
 Festa dei serpari di Cocullo – antica festa popolare legata alla tradizione dei Marsi